Gangstar se referă la:

 Gangstar (video game series), dezvoltat de Gameloft:
 Gangstar: Crime City
 Gangstar 2: Kings of L.A.
 Gangstar: West Coast Hustle
 Gangstar: Miami Vindication
 Gangstar Rio: City of Saints
 Gangstar Vegas
 Gangstar New Orleans
 Gang Starr, grup american de hip hop

Dezambiguizare